Кубок африканских наций 1984 года был 14-м розыгрышем этого турнира. Он проходил с 4 по 18 марта в государстве Берег Слоновой Кости.

Отборочный турнир 

Участники финального турнира

 
 
  (хозяева турнира)
 

  (действующие чемпионы)

Составы команд

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 
4 мяча
  Тахир Абу Зейд

3 мяча
  Теофиль Абега

2 мяча
  Бонавентур Джонкеп
  Лахдар Беллуми
  Клемент Темиле

Примечания

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1984 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1984 году
Март 1984 года
Международные спортивные соревнования в Кот-д’Ивуаре
1984 год в Кот-д’Ивуаре
Футбол в Кот-д’Ивуаре